Дискография американской рок-группы «Imagine Dragons» состоит из пяти студийных альбомов, четырёх концертных альбомов, десяти EP, двадцати трёх синглов и двенадцати музыкальных клипов.

В сентябре 2009 года группа выпустила свой дебютный EP с одноимённым названием; в июне 2010 и марте 2011 года вышли следующие два EP: «Hell and Silence» и «It's Time». Их четвёртый EP, «Continued Silence», впервые принёс группе коммерческий успех и достиг 40-ой строчки в чарте Billboard 200. Первый сингл группы, «It's Time», был выпущен с одноимённого EP как основной и достиг пятнадцатого места в чарте Billboard Hot 100 после того, как было продано больше 3 миллионов копий в Соединённых Штатах.

В сентябре 2012 года был выпущен дебютный студийный альбом группы — «Night Visions». Он достиг второй позиции в Billboard 200 и возглавил чарты Top Alternative Albums и Top Rock Albums. Вместе с «It's Time» в альбом вошли синглы «Radioactive» и «Demons». Первый из них достиг третьей строчки в Billboard Hot 100 и был продан тиражом свыше 7,7 миллионов копий в США, также став хитом в различных странах, таких, как Австралия, Германия и Швеция; «Demons» достиг шестой строчки в Billboard Hot 100 и был продан тиражом свыше 4,1 миллионов копий в США.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Мини-альбомы (EP)

Синглы

Как главный исполнитель

Промосинглы

Другие песни, попавшие в чарты

Гостевые появления

Музыкальные видео

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 
 
 

Imagine Dragons
Imagine Dragons